Бонльє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північ від Парижа, 50 км на південь від Ам'єна, 7 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 148 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 403,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бонльє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бонльє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза